Pousette är ett efternamn som i Sverige bars av 492 personer den 31 december 2014.

Personer med efternamnet Pousette
Charlotte Pousette (1832–1877), skådespelare
Harald Pousette (1886–1975), diplomat
Ingemar Pousette (1926–2000), bergsingenjör, direktör
Madeleine Pousette (född 1943), journalist
Madeleine Pousette (född 1953), journalist och författare
Mauritz Pousette (1824–1883), skådespelare
Tage Pousette (1921–2012), diplomat
Tomas Pousette (född 1950), ekonom
Åke Pousette (född 1949), läkare och professor

Källor

Se även
Pousette, släktartikel

Svenska efternamn